Хомвуд има више значења:
 Хомвуд (Алабама)
 Хомвуд (Илиноис)
 Хомвуд (Пенсилванија)